Roccat steht für:

 Roccat (Webbrowser), Webbrowser für OS X und iOS
 Roccat, früherer Hersteller von Computerspielzubehör, heute eine Marke der Turtle Beach Corporation, siehe ebenda
 Team Roccat, deutsche E-Sport-Organisation